Ahmad Shah kan syfta på

Nasir al-Din Ahmad Shah I, en sultan av Gujarat mellan 1411 och 1442
Ahmed Shah Durrani (1724–1773), grundare av den kungliga Durranidynastin i Afghanistan
Ahmad Shah Massoud (1953–2001), en afghansk politiker och krigsherre
Ahmad Shah Mirza (1897–1930), en persisk shah